The Addams Family steht für:
 The Addams Family, Kreation des US-amerikanischen Zeichners Charles Addams
 The Addams Family (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1964–1966)
 The Addams Family, Originaltitel von Addams Family (1991), US-amerikanischer Spielfilm von Barry Sonnenfeld (1991)
 The Addams Family (Musical), Musical von Andrew Lippa (2009)
 The Addams Family, Originaltitel von Die Addams Family (2019), US-amerikanischer Animationsfilm von Conrad Vernon und Greg Tiernan (2019)

Siehe auch: 
 Addams Family – Und die lieben Verwandten (Addams Family Reunion), US-amerikanischer Spielfilm von Dave Payne (1998)
 Die Addams Family in verrückter Tradition (Addams Family Values), US-amerikanischer Spielfilm von Barry Sonnenfeld (1993)
 Die neue Addams Familie (The New Addams Family), US-amerikanische Fernsehserie (1998–1999)
 The Addams Family XXX, US-amerikanischer Pornofilm von Rodney Moore (2011)
 Halloween with the New Addams Family, US-amerikanischer Fernsehfilm von Dennis Steinmetz (1977)